Ниппонозавр () — монотипический род птицетазовых динозавров из подсемейства ламбеозаврин семейства гадрозаврид, включающий единственный вид — Nipponosaurus sachalinensis. Известен по ископаемым остаткам из верхнемеловых отложений Сахалинской области, Россия.

Приблизительная длина ниппонозавра составляла 7,6 метров. Первый и единственный неполный скелет был обнаружен японцами в 1934 году на территории больницы в Каваками на Сахалине. Скелет ископаемой рептилии хранится в научном музее Хоккайдского университета в городе Саппоро (Япония).

Окаменелый скелет ниппонозавра сахалинского найден рабочими компании «Мицуи кодзан» на юге Сахалина в 1934 году при рытье котлована под фундамент строящейся больницы в селении Каваками Танко (ныне Синегорске). Найденные кости в музей доставил Нэмото Канамэ, и понимая важность находки, он же дал телеграмму в адрес Нагао Такуми, и выслал ему образец с зубом. Нагао определил, что это кости динозавра из семейства гадрозавров, и попросил Нэмото извлечь остальные кости. В 1936 году Нагао сам приехал на место, и раскопал оставшиеся кости. Было найдено около 60 % всего скелета. В статье, опубликованной в учёных записках университета Хоккайдо Тэйкоку (Хоккайдский императорский университет) в 1936 году Нагао назвал найденного динозавра Nipponosaurus sachalinensis (по имени главного острова Японии — Ниппон). Он подробно описал каждую кость, и можно считать его статью высококачественной для того времени публикацией на тему палеонтологии позвоночных. Но поскольку отсутствовал череп, который крайне важен для исследований, сравнительное изучение не продвинулось.

Через 70 лет после публикации Нагао бывший тогда аспирантом Хоккайдского университета Судзуки Дайсукэ возобновил исследования Nipponosaurus sachalinensis, и многое выяснил (Судзуки и др., 2004). Прежде всего, из того, что позвонок и позвоночная дуга не сращены, было понято, что это кости детёныша. Далее, по форме верхней челюсти и форме костей передней лапы было подтверждено, что это гадрозавр из подсемейства ламбеозаврин. Ламбеозаврины процветали в верхнем меловом периоде в Северной Америке, предки ниппонозавра пересекли Берингов пролив и распространились из Северной Америки по Азии.

Кладограмма 2007 года:

См. также 
 Список динозавров России

Примечания

Литература 
 

Ламбеозаврины
Монотипические роды архозавров
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений России
Фоссилии, описанные в 1936 году